Rhys Williams può riferirsi a:

 Rhys Williams (1930-1993), rugbista a 15 gallese anche noto come Rhys H. Williams
 Rhys Williams (1897-1969), attore britannico
 Rhys Williams (1980–), rugbista a 15 gallese
 Rhys Williams (1983-), attore canadese
 Rhys Williams (1984-), ostacolista britannico
 Rhys Williams (1988-), calciatore australiano
 Rhys Williams (1988-), rugbista a 15 gallese
 Rhys Williams (2001-), calciatore inglese